Grad Rožek je lahko:

 Rožek (Roseckh), Podturn pri Dolenjskih Toplicah
 Rožek (Rudolfseck), Vinje pri Moravčah